Блисс:

Письменность:
 Блисс — искусственный язык, состоящий из идеограмм.

Фамилия:
 Блисс, Артур (1891—1975) — британский композитор.
 Блисс, Боти (род. 1975) — американская актриса.
 Блисс, Брайан (род. 1965) — американский футболист и футбольный тренер.
 Блисс, Генри Ивлин (1870—1955) — американский библиотековед.
 Блисс, Корнелиус (1833—1911) — министр внутренних дел США (1897—1899).
 Блисс, Люсиль (1916—2012) — американская актриса.
 Блисс, Майкл (1941—2017) — канадский историк, член Королевского общества Канады (с 1999).
 Блисс, Натаниель (1700—1764) — английский астроном, Королевский астроном (1762—1764).
 Блисс, Чарльз (ур. Карл Блиц; 1897—1985) — создатель языка Блисс.

Топонимы:
 Блисс — кратер на видимой стороне Луны.